Rechteren steht für:
 Schloss Rechteren in Dalfsen in der niederländischen Provinz Overijssel, siehe Dalfsen#Sehenswürdigkeiten
 die Grafen von Rechteren-Limpurg, eine deutsch-niederländische Adelsfamilie

Rechteren ist ein Namensteil folgender Personen:
 Friedrich Ludwig von Rechteren-Limpurg-Speckfeld (1811–1909), deutscher Politiker

Siehe auch:
 Rechtern